Le mot Merluchon - signifiant petit merlu - peut faire référence à :
Merlucciidae, une famille de poissons marins, appelés merlus
l'arrêt CJCE du 12 juillet 2005 dit « arrêt merluchon », sur la pêche des merluchons en France,
Les Merluchons, une pièce de théâtre française du .